Der St. Joseph’s/Candler Savannah Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Mai 2017 in Savannah stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 73 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Savannah (Georgia)